Evento de número 37 do Jungle Fight, um evento de artes marciais misturadas (MMA) brasileiro.

Nesta edição do Jungle, o evento trará a estreia da jaula redonda. Pela primeira vez, o canal SporTV transmitirá ao vivo o card principal do evento. O Canal Combate continuará passando da integra todas as lutas da competição, enquanto a ESPN americana fará a transmissão internacional.

‘’Isso é uma vitória para o MMA nacional e demonstra a força do Jungle Fight, que sempre reúne os melhores atletas do esporte no momento e não é atoa o maior evento de MMA da América Latina’’, analisou Wallid.

Resultados    

2012 nas artes marciais mistas
Esporte no Brasil em 2012